El Condado de Sevier es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Sevier (Arkansas)
 Condado de Sevier (Tennessee)
 Condado de Sevier (Utah)